Вијена се може односити на:
 Вијена, архаични назив за Беч од енглеског -{Vienna}-
 Вијена (департман), департман у Француској
 Вијена (река), река у Француској
 Вијена (Нормандија), река у Француској, у Нормандији
 Вијена (Вирџинија), град у америчкој савезној држави Вирџинија
или:
 Вијена Бенд (Луизијана), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Луизијана
 Вијена Сентер (Охајо), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Охајо
 Њу Вијена, вишезначна одредница

Види још 
 Вајена, вишезначна одредница